Spinactaletes är ett släkte av urinsekter. Spinactaletes ingår i familjen Actaletidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppstjärtar
Spinactaletes